Bramil Supermercados é uma rede de supermercados e hipermercados presente no interior do Estado do Rio de Janeiro e em Minas Gerais pertencente ao Grupo Mil. Possuía em 2014 um total de 20 lojas, sendo classificado como 28º colocado na lista das 50 maiores redes varejistas do Brasil com um faturamento de 1,5 bilhões de reais em 2017.

História

Inaugurada no dia 13 de maio de 1969, a Cereais Bramil Ltda., empresa de comércio de gêneros alimentícios, escreve uma bela história de desempenho empresarial. Oferece grande variedade de produtos, sempre primando pela qualidade, excelente atendimento e melhores preços.
A empresa mantém a política de investimentos constantes na melhoria e modernização de suas instalações, bem como em programas de treinamento e qualificação profissional, conquistando a preferência de seus consumidores.
Um diferencial importante na atividade da empresa é a variedade de produtos, nacionais e importados, com a marca Mil, produzidos pelas empresas do próprio grupo ou por indústrias parceiras. Entre eles destacam-se as massas, arroz, feijão, farinha de trigo, biscoitos, azeite, café, refrigerantes, água mineral, sorvetes, doce de leite e material de limpeza.
Com o slogan “Bramil, sempre pensando em você”, a empresa demonstra sua preocupação em aproximar-se ao máximo possível de seus clientes.
A criação do SAC Mil (Serviço de Atendimento ao Cliente), permitiu melhor comunicação com os consumidores, abrindo um espaço importantíssimo para receber críticas e reclamações, esclarecer dúvidas, além de ouvir sugestões, incluindo-as nas decisões estratégicas da empesa, permitindo significativas melhorias na qualidade dos serviços.
A credibilidade alcançada em todos estes anos de trabalho garante ao Bramil um forte poder de negociação frente às principais indústrias fornecedoras do setor, beneficiando seus clientes com os melhores preços, solidificando sua posição de líder no mercado.

Ligações externas

 

Supermercados do Rio de Janeiro
Hipermercados do Brasil
Empresas de Três Rios
Empresas fundadas em 1969